Александр Стригалёв:
 Стригалёв, Александр Николаевич (род. 1962) — советский актёр-ребёнок. В детском возрасте сыграл роли в фильмах «Обелиск» (1976), «Тачанка с юга» (1977),«Забудьте слово „смерть“» (1979), «Алые погоны» (1980)  «Золотые туфельки» (1981).
 Стригалёв, Александр Михайлович (род. 1968) — белорусский русскоязычный поэт, переводчик, журналист